Carrantuohill – szczyt w górach Macgillycuddy’s Reeks (hrabstwo Kerry, Irlandia)
 Carrantuohill – polska grupa muzyczna grająca muzykę celtycką